è un gruppo musicale giapponese che unisce canzoni Vocaloid a wagakki (strumenti musicali della tradizione giapponese) e musica rock occidentale.

Il video di  è stato visto più di 200 000 volte in 4 giorni e quello di  più di 50 milioni su YouTube. Nel 2014 sono stati invitati alla Japan Expo di Parigi e nel 2015 a Taipei hanno tenuto il loro primo concerto all'estero. Il 4 luglio 2015 si sono esibiti all'Anime Expo di Los Angeles in un evento sold-out.

Formazione 
  – voce
  – chitarra
  – tsugaru shamisen
  – koto
  – basso elettrico
  – shakuhachi
  – batteria
  – wadaiko

Discografia 
Album in studio
 2014 - 
 2015 - 
 2017 - 
 2020 - 

Album dal vivo
 2014 - 
 2016 - 
 2017 - WagakkiBand 1st US Tour 衝撃 -DEEP IMPACT-

Singoli
 2014 - 
 2015 - 戦-ikusa- / なでしこ桜
 2016 -  (Split con  contenente le due sigle dell'anime Twin Star Exorcists)
 2016 -

Tournée 
 2015 - 和楽器バンド 1st JAPAN Tour 2015
 2016 - 和楽器バンド JAPAN TOUR 2016 絢爛和奏演舞会
 2016 - WagakkiBand 1st US Tour 衝撃 -DEEP IMPACT-
 2017 - 和楽器バンド HALL TOUR 2017（仮）

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  Sito ufficiale